Гумисачи има више значења:

 Гумисачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гумисачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику